Структуры магматических пород определяются через совокупность черт их строения, обусловленных кристалличностью, размерами, количеством, формой и взаимоотношением образующих их компонент. Исторически сложилось, некоторые из них определены также через состав породообразующих компонент.  Структуры магматитов специфичны и отличаются от таковых, присущих горным породам иного генезиса.

Типы структур магматических пород

Структуры пород по кристалличности 
Главным фактором, определяющим структуру магматической породы, является скорость охлаждения и затвердевания магмы. При медленном остывании наблюдаются наиболее благоприятные условия для более или менее равномерной кристаллизации из расплава наибольшего количества фаз. При быстром — магма кристаллизуется неравномерно; при этом часть расплавленного материала может затвердеть в некристаллическом (аморфном) состоянии в виде стёкол. В связи с этим, по степени раскристаллизации вещества (кристалличности) выделяют полнокристаллические, неполнокристаллические и стекловатые структуры. Полнокристаллические структуры типичны для пород, сформировавшихся на значительных глубинах (плутониты), последние — для тех, что затвердели вблизи или на поверхности (субвулканиты и вулканиты). Кристалличность магматических пород лежит в основе их классификации.

Структуры пород по величине кристаллов 
По усредненной величине отдельных кристаллов среди полнокристаллических пород различают: гигантокристаллические (1-2 см и более); крупнокристаллические (более 5 мм); среднекристаллические (1-5 мм); мелкокристаллические (кристаллы заметны невооруженным глазом); микрокристаллические (кристаллы видны под микроскопом) и скрытокристаллические (под микроскопом обнаруживается только кристалличность, а отдельные зерна неразличимы). Кроме того, разделяют равномернозернистые и неравномернозернистые разновидности.

Структуры пород по форме и взаимоотношениям составных частей

Структуры полнокристаллических (интрузивных) пород 
Выделяют 3 основных типа таких структур: аллотриоморфные, панидиоморфные и гипидиоморфные. Критерием выделения является идиоморфизм кристаллов, слагающих породу.

Структуры неполнокристаллических пород 
 Микролитовые:
 интерсертальная и толеитовая, андезитовая
 трахитовая, пилотакситовая, ортофировая, фонолитовая, оцеллярная
 Скрытокристаллические:
 фельзитовая, сферолитовая
 вариолитовая

Структуры стекловатые

Дополнительные материалы 
Основные структуры лав и экструзий

Список литературы

Примечания 

Горные породы